Мате Шандор Кочиш (; род. 6 мая 1981)  —  венгерский юрист, спортивный функционер и политик, занимавший пост мэра Йожефвароша (8-й район Будапешта) с 2009 по 2018 год.   Он также представляет Йожефварош  (XI Будапештский избирательный округ, затем VI) в Национальном собрании Венгрии с 2010 по 2014 год и с 2018 года. Он является нынешним заместителем лидера парламентской группы Фидес (член партии с 2006 года). С 2015 года Кочиш является президентом Венгерской федерации гандбола.

В 1999 году он окончил кальвинистскую среднюю гимназию на улице Лоньяй. В 2004 году Кочиш получил степень доктора юридических наук в учебном заведении Католический университет Петера Пазманя. В период с 2004 по 2006 год он участвовал в совместной аспирантуре Политической школы Сазадвег (Századvég) и будапештского Университет Корвина в качестве политического эксперта.

В мае 2015 года либеральный политик и ЛГБТ-активистка Клара Унгар заявила, что Кочиш, как и Йожеф Сайер, является гомосексуалом.  Кочиш парировал её комментарий, заявив: «Я не гей», и подал в суд на Унгар. Хотя он выиграл судебный процесс в первой инстанции, но проиграл во второй, поскольку суд заявил, что Кочиш не доказал, почему стоит считать это заявление Клары Унгар  оскорбительным.

Примечания

Ссылки
 Fidesz mayor Máté Kocsis gets shut down by Facebook after homophobic tirade

Доктора юридических наук
Юристы Венгрии
Члены партии «Фидес»
Депутаты Национального собрания Венгрии
Политики Венгрии
Спортивные функционеры Венгрии
Гандбол в Венгрии